Ел Опочи има више значења:

 Ел Опочи (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Опочи (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику